НД. Аббревиатура.

 Национальный доход
 Нормативная документация
 Национал-демократия
 Несанкционированный доступ
 Н/Д () — не доступен ()
 Наркодиспансер.

См. также 
 Аббревиатура Nd